

Cinema
Teachers – film del 1984 diretto da Arthur Hiller

Televisione
Teachers – serie televisiva britannica del 2001
Teachers – serie televisiva statunitense del 2006
Teachers – serie televisiva statunitense del 2016